As Rodadas de Qualificação da Liga dos Campeões da AFC de 2022 foram disputadas entre 8 e 15 de março de 2022. Um total de 16 equipes competiram por 7 vagas na fase de grupos.

Equipes 
As seguintes 14 equipes, divididas em duas regiões (Ásia Oriental e Ásia Ocidental), entraram nesta fase, que consistem em duas rodadas:

Formato 
Nas rodadas de qualificação, cada vaga foi disputada em uma única partida. A prorrogação e a disputa por pênaltis foram usadas para decidir o vencedor, se necessário.

Calendário 
O calendário para cada fase é o seguinte:

Primeira pré-eliminatória 

|}

Ásia Oriental

Play-off 

!colspan=3|Ásia Ocidental

|-
!colspan=3|Ásia Oriental
|-

|}

Ásia Ocidental

Ásia Oriental

Ligações externas 
, the-AFC.com 

2022 no futebol
Desporto na Ásia em 2022